Angelberg steht für

 Angelberg (Longuich), Berg bei Longuich, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Angelberg (Tussenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tussenhausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Angelberg (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
Burg Angelberg, ein Burgstall bei Tussenhausen
Herrschaft Angelberg, ein historisches Territorium in Schwaben

Siehe auch
Anglberg